Muga puede referirse a:

 Río Muga, río de la vertiente Mediterránea, en la provincia de Gerona, España.
 Río Muga (afluente del Nilo), afluente del río Nilo, en la provincia de Muramvya, Burundi.
 Río Muga (afluente del Congo), afluente del río Congo, en la provincia de l'Équateur, República Democrática del Congo.

 Vilanova de la Muga, localidad del municipio de Peralada, provincia de Gerona, España.
 Sant Llorenç de la Muga, localidad y municipio de la provincia de Gerona, España.
 Muga de Alba, localidad del municipio de Losacino, provincia de Zamora, España.
 Muga de Sayago, localidad y municipio de la provincia de Zamora, España.
 Muga (Burgos), despoblado  del municipio de Junta de Traslaloma, provincia de Burgos, España.
 Muuga, localidad del municipio de Viimsi, condado de Harju, Estonia